zawiść – pojęcie w psychologii
 Zawiść – dzielnica miasta Orzesze
 Zawiść – dzielnica miasta Tychy
 Zawiść – wieś w województwie opolskim
 Zawiść – film
Zawiść – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.